Мюнхберг () — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Хоф.  Население составляет 10882 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 68,78 км². Официальный код — 09 4 75 154.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии